Neukölln kan syfta på:

 Neukölln (stadsdelsområde) – ett av Berlins tolv stadsdelsområden på tyska Bezirk Neukölln, ett av Berlins tolv stadsdelsområden.
 Neukölln (stadsdel) –  en stadsdel inom stadsdelsområdet Neukölln, som kallades Rixdorf fram till 1912 och idag även under beteckningen Neukölln-Nord.
 Neukölln am Wasser – historisk beteckning på en del av stadsdelen Mitte, Berlin, mellan Spreekanal och Wallstrasse

Se även 
 Cölln – Berlins medeltida systerstad ur vars namn Neukölln är härlett, idag del av stadsdelen Mitte, Berlin
 Köln – Tysklands fjärde största stad, i förbundslandet Nordrhein-Westfalen.
 Neu Cölln – by i Wittstock/Dosses stadskommun, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Tyskland, se Neu Cölln, Wittstock
 Neuköln – en sång av David Bowie från albumet "Heroes"